Hippospongia är ett släkte av svampdjur. Hippospongia ingår i familjen Spongiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Horn- och kiselsvampar
Hippospongia